Gram pode ser:
 Gram - um artefato da mitologia nórdica;
 Hans Christian Gram - um cientista;
 Técnica de Gram - um teste bacteriológico;
 Gram - um município dinamarquês do condado da Sonderjutlândia;
 Gram - banda de rock alternativo brasileira.

Desambiguação